Климовский сельсовет (сельский совет)

Россия

Архангельская область 

 Климовский сельсовет Коношского района

Вологодская область 

 Климовский сельсовет Череповецкого района

Калужская область 

 Климовский сельсовет Юхновского района (упразднён в 2012 году)

Ленинградская область 

 Климовский сельсовет Бокситогорского района (упразднён в первой половине 1990-х с реорганизацией сельсоветов в волости)

Московская область 

 Климовский сельсовет — в Воскресенском районе Московской области (упразднён в 1954)
 Климовский сельсовет — в Егорьевском уезде Рязанской губернии (упразднён в 1926)

Тверская область 

 Климовский сельсовет Торжокского района (упразднён в конце 1990-х с реорганизацией сельсоветов в сельские округа)

Тульская область 

 Климовский сельсовет Ясногорского района (упразднён в конце 1990-х с реорганизацией сельсоветов в иные виды административно-территориальных единиц).

Чувашия 

 Климовский сельсовет Ибресинского района (упразднён в 2000-х с реорганизацией сельсоветов в сельские администрации и в дальнейшем сельские поселения)

Тверская область 

 Климовский сельсовет Торжокского района (упразднён в конце 1990-х с реорганизацией сельсоветов в сельские округа)

Ярославская область 

 Климовский сельсовет Некрасовского района (упразднён в конце 1990-х с реорганизацией сельсоветов в сельские округа)

Украина

Полтавская область 

 Климовский сельсовет Карловского района

См. также  

 Климовский